Раду́шное () — посёлок городского типа. Центр Радушненского поселкового совета.

Географическое положение 
Радушное расположено на юго-западе области. Граничит с юго-восточными окраинами Кривого Рога. Входит в состав Криворожского района. Находится в 1,5 км от правого берега Южного водохранилища. Через Радушное проходит автодорога Н23 и Приднепровская железная дорога. Ближайшие города и посёлки: Кривой Рог (северо-запад), Миролюбовка, Роза Люксемберг (юг), Новый Путь, Весёлое, Новая Звезда (северо-восток), Нива Трудовая, Апостолово (восток).

Название 
Посёлок назван в честь станции "Радушная". Официальное название поселка — Радушное.

Язык 
Официальный язык поселка — украинский. Большинство населения разговаривает на суржике, что исторически характерно для данной местности.

История 
Заселение поселка связано с железнодорожной станцией. Согласно переводов старожилов станция построена где-то в 1878 году. Принадлежало поселение помещику по фамилии радушно. Так появилась станция, а позже — сам посёлок Радушное. Официально же посёлок основан в 1930 году.

Совхоз "Радушное" был создан чуть раньше, в 1928 году. Из воспоминаний Петрова Петра Петровича совхоз значился под № 1 так, как на Днепропетровщине он был первый; было построено четыре помещения для животных. Рабочие совхоза жили в землянках. Но уже тогда строились общежитие, столовая, хлебопекарня, магазин. Рабочие могли питаться по талонам. В совхозе работало много молодёжи. Одиноким предоставляли жилье в общежитиях. Уже тогда совхоз был одним из лучших в области, участвовал в сельскохозяйственной выставке в Москве. Менялись директора совхоза — Руднев, Мальцев, Ефимов. В 1936 директором назначен Кучера Моисея Сидоровича. Это при нём совхоз по всем показателям был первым. А самого директора наградили Орденом Трудового Красного Знамени.

В начале Великой Отечественной Войны, было захвачено город Кривой Рог, а на следующий день было захвачено Радушное и Апостолово. Во время войны с фашистскими захватчиками сражались 194 местных жителя, из которых умерло 29 человек, а 82 жителя были награждены орденами и медалями. После войны, в 1951 году, директором совхоза становится Клименко Александра Андреевна. Двадцать три года работает она на этом посту. Награждена (в 1958 году) Орденом Ленина, в 1967 году — Орденом Трудового Красного Знамени. Не можем не вспомнить одного из лучших механизаторов этого хозяйства, дважды награждённого Орденом Ленина, Письмаченка Николая Кондратьевича. До войны было построено и Радушанський элеватор. Август 1941 ... Директор элеватора Давид Абрамович Полищук с волнением и тревогой сообщил о том, что получил приказ эвакуировать зерно в Нижний Новгород. Уже после войны начали строиться здания Криворожского лесхоза, клуба, конторы. 1958—1960 гг. — Строительство Южного водохранилища.

В 1958 году поселку Радушное, придано значение поселка городского типа. С 1966 по 1977 годы велось активное заселение семей в новые квартиры. В радушно строятся:

1958 г. — открывает двери средняя школа, первым директором был Соловьев Федор Иванович, 1959 г. — Радушненская амбулатория, главный врач — Николенко Алла Тимофеевна, дом культуры, библиотека. Строятся дошкольные учреждения "Ромашка", "Ивушка", "Рябинка".

С 1965 г. в поселке Радушное в здании Дома культуры размещается поселковый совет. Её первый председатель — Близнюк Максим Сазонович. Именно при нём началось строительство центральных водопроводов.

С февраля 1972 года по март 1996 в поселковом совете работает Сильгета Наталья Павловна. В период работы начались работы по газификации поселка, открыто новое помещение амбулатории, в которой и сегодня работает прекрасный коллектив специалистов, оборудованы медкабинеты и комнаты дневного стационара. В 2005 году 75- летие отметили радушненцы со дня основания предприятия "Кривбасспромводоснабжение". Предприятие полностью обеспечивает потребности водоснабжения промышленного комплекса Кривбасса. На базе бывшего КСП "Радушно" теперь организовано ОООсИИ "Агромир", директор — Недилько Олег Леонидович.

На территории поселка Радушное установлены памятники, в братских могилах похоронены воины — это и жители поселка, и граждане из разных городов бывшего Союза ССР. У поселкового совета — обелиск Славы. Именами славных освободителей названы улицы поселка: Дубкова, Попова, Спичак, Артеменко, пригожие, ЦИКа, Васильца, Медвицького, Носкова, Антимонова, одна из улиц поселка названа в честь нашего освободителя — земляка — Василия Барагаева. Документы, фотоматериалы, воспоминания участников ВОВ о вернувшихся с победой собрано и описано в книге "Свеча памяти", изданной по решению Криворожского районного совета и Криворожской районной государственной администрации. Современное Радушное — это посёлок, который имеет прекрасную школу, амбулаторию, детское учреждение "Ромашка". Посёлок газифицирован, телефонизированное.

На территории поселка действуют две церкви и дом молитвы. Работники органов местного самоуправления живут заботами и проблемами своих односельчан. Проводятся встречи с пожилыми людьми, ветеранами ВОВ, воинами — интернационалистами, чернобыльцами; отмечаются юбилеи, почитаются лучшие люди поселка. Большая работа проводится работниками культуры, школьной и поселковой библиотек. Ни один праздник поселка не проходит без (известного и в районе) ансамбля народной песни "Радушаночка". Коллектив боролся первые места на районных фестивалях, награждался грамотами областного, районного советов.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 3809 человек.

Административное деление 
Официально посёлок районов нет, однако жители употребляют такие названия: Юго-восточный район — "Ореховая роща";

  Северо-восточный район — "Элеватор"; 

  Северо-западный район — "Монолит"; 

  Юго-восточный район — "Больница"; 

  Центр — "перекресток" или "перек". 

  Северные районы — "Снаб" и "Стройдеталь".

Улицы 
 Барагаева
 Цветочная
 Артеменко
 Антимонова
 Богдана Хмельницкого
 Больничная
 Васильца
 Веселая
 Вокзальная
 Вольная
 Газовиков
 Гайдара
 Говорова
 Гожа
 Дзержинского
 Дубкова
 Железнодорожная
 Заводская
 Зелёная
 Калинина
 Клубная
 Криворожская
 Кривбасовская
 Лесная
 Матросова
 Медвицького
 Менделеева
 Мичурина
 Молодёжная
 Никопольськая
 Носкова
 Октября
 Пддстепная
 Попова
 Пушкина
 Робитничая
 Садовая
 Спичака
 Степная
 Строительная
 Счастливая
 Транспортная
 Центральная
 Цика
 Чапаева
 Шевченко
 Школьная
 Южная
 40 лет Победы
 8 Марта

Экономика 
В Радушном работают такие предприятия:
 Радушнянська филиал ОАО «Розовский элеватор»;
 завод  Стройдеталь» ОАО «Днепроспецстрой»;
 Государственное предприятие «Криворожское лесное хозяйство»;
 сельскохозяйственное предприятие — ООО «Агромир».
 ЧП "ЭДВАНС КР" (Таможня);
 Автобаза Криворожское руководство гидромелиорации № 12;
 Предпринимательский участок "Кривбасснаб";
 Предпринимательский участок "Кривбасспромводоснабжение";
 Электро подстанция "Южная";
 Газоперекачивающая станция "Радушное";
 СТО "Автопомощь".
Посёлок городского типа Радушное полностью газифицирован и обеспечен водоснабжением.

В поселке есть школа (Радушанская СОШ), детсад (Ромашка), поселковая библиотека, медицинская амбулатория, 2 церкви (Киевского и Московского патриархата), Молитвенный дом, заложено место для храма.

На территории поселка установлены три братских могилы воинов.

Через Радушное проходят автодорога и Приднепровская железная дорога.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Галерея

Примечания

Источники 
 Радушне // Топонімічний словник України: словник-довідник / М. Т. Янко. — : Знання, 1998. — 432 с. — С. 295. ISBN 5-7707-9443-7.
 Радушне // Етимологічний словник топонімів України / В. В. Лучик; відп. ред. В. Г. Скляренко. — : Академія, 2014. — 544 с. — С. 398. ISBN 978-966-580-345-4.
 Радушне // Ім’я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР / . — : Наукова думка, 1978. — 150 с. — С. 111.

Ссылки 
 Учётная карточка посёлка на сайте Верховной рады Украины 
 «История городов и сел Украинской ССР»

Посёлки городского типа Днепропетровской области
Населённые пункты Криворожского района